Вилела

 Вилела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Вилела — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Вилела — фрегезия в Португалии, входит в округ Порту.
 Вилела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Вилела — мёртвый индейский язык, принадлежащий языковой семье луле-вилела.
 Вилела-ду-Тамега — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Вилела-Сека — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.

Персоналии 
 Вилела, Авелар Брандан (1912—1986) — бразильский кардинал.
 Вилела де Акунья, Хосе Луис (род. 1953) — кубинский шахматист, международный мастер (1977), тренер.